Ferdinando Sanfelice – włoski architekt epoki baroku
 Guglielmo Sanfelice d’Acquavilla – włoski duchowny katolicki, arcybiskup